Хорошово — название населённых пунктов в России.

 Хорошово — деревня в Волоколамском городском округе Московской области.
 Хорошово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Хорошово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Хорошово — деревня в Рамешковском муниципальном округе Тверской области.
 Хорошово — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Верхнее Хорошово 
 Нижнее Хорошово 
 Хорошево
 Хорошевка
 Хорошовка